Kalana kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kalana (ort i Estland), Jõgeva län, Pajusi vald, 
 Dagerort, estniska: Kalana, udde på Dagö

Robotskapade Estlandförgreningar